Pinabete puede referirse a:

 el nombre común de la planta Abies alba, nativa de Europa;
 el nombre común de la planta Abies guatemalensis, nativa de América Central; o
 el nombre común de la planta Pinus sylvestris, nativa de Eurasia.